Leibinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Leibinger (1880–1967), deutscher Architekt
 Berthold Leibinger (1930–2018), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Franz Leibinger (* 1976), deutscher Sänger und Profitennistrainer.
 Hans-Bodo Leibinger, deutscher Professor für Finanzwirtschaft an der Fachhochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung, Brühl
 Johann Leibinger (1903–1993), deutscher Politiker (CDU)
 Nicola Leibinger-Kammüller (* 1959), deutsche Unternehmerin
 Peter Leibinger (* 1967), deutscher Manager
 Regine Leibinger (* 1963), deutsche Architektin
 Richard Leibinger (* 1949), deutscher Politiker und Oberbürgermeister
 Rudolf Leibinger (1928–2011), deutscher Jurist

Leibinger ist der Name folgender Körperschaften:
 Berthold Leibinger Stiftung
 Berthold Leibinger Innovationspreis
 Berthold Leibinger Zukunftspreis
 Brauerei Max Leibinger

Siehe auch:
 Leibing